hrabstwo Buffalo (ang. Buffalo County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Buffalo (ang. Buffalo County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Buffalo (ang. Buffalo County) w USA, w stanie Wisconsin